Бенедикт I
  Бенедикт II
  Бенедикт III
  Бенедикт IV
  Бенедикт V
  Бенедикт VI
  Бенедикт VII
  Бенедикт VIII
  Бенедикт IX
  Бенедикт XI
  Бенедикт XII
  Бенедикт XIII
  Бенедикт XIV
  Бенедикт XV
  Бенедикт XVI

Див. також 
 Бенедикт X (антипапа)
 Бенедикт XIII (антипапа)
 Бенедикт XIV (антипапа)